Strada statale 20 – strada statale polacca
 Strada statale 20 del Colle di Tenda e di Valle Roja – strada statale italiana